Чибит:
 Чибит — село в Республике Алтай.

Реки
Чибит (Чибитка) — в Алтайских горах, приток Чуи.
Чибит (приток Юнгура) — в Республике Алтай.
Чибит (приток Большой Сумульты) — в Республике Алтай.
Чибит (приток Малого Абакана) — в Хакасии.